Juridiction de proximité peut faire référence à :
 Juridiction de proximité (France)
 Juridiction de proximité (Maroc)